Hallo in het Spaans

Organisaties 
¡Hola!, een wekelijks tijdschrift, gepubliceerd in Spanje
Hola Airlines, een Spaanse luchtvaartmaatschappij gevestigd in Palma, Mallorca
Hispanic Organization of Latin Actors (HOLA), een belangenbehartiging-organisatie voor Latijns-Amerikaanse acteurs

Plaatsen 
Hola (Kenia)
Hola (Biała Podlaska County), in Lublin (Oost-Polen)
Hola (Włodawa County), in Lublin (Oost-Polen)
Hola Prystan, een stad in Oekraïne

Overig 
Pierre Hola, rugbyspeler
Hola Guapa, het pseudoniem van een driekoppig schrijverscollectief
Hola (etnische groep)
Hola (kaartspel), een Oost-Europees kaartspel
Hola Mohalla, een Sikh-festival
Hololena hola, een spin